СП ОАО «Брестгазоаппарат» — брестское предприятие, производитель бытовых кухонных плит. Под торговой маркой Gefest производит газовые, газоэлектрические и электрические кухонные плиты.

История 
Предприятие было основано в 1951 году как Брестский ремонтно-механический завод. В 1960 году был перепрофилирован на выпуск газовой аппаратуры. В 1972—1977 годах была проведена коренная реконструкция предприятия. Производственное оборудование французской фирмы Creusot-Loire, установленное на предприятии, позволило производить 500 тысяч газовых плит в год. Завод являлся одним из ведущих предприятий в СССР по производству бытовой газовой аппаратуры, выпустив уже в 1975 году трехмиллионную газовую плиту.

В 1994 году было проведено акционирование завода и создано совместное белорусско-российское предприятие СП ОАО «Брестгазоаппарат». Продукция предприятия получила торговую марку «Gefest». Контрольным пакетом акций (51 %) владеет ПАО «Газпром», 29,9 % принадлежит белорусскому правительству, остальные — физическим лицам.

Основной продукцией являются газовые плиты для бытового использования, встраиваемые духовки, варочные панели и воздухоочистители.

Современность 
СП ОАО «Брестгазоаппарат» является главным предприятием холдинга, куда входят также унитарные предприятия «Гефест-Техника» и «Гефест-Кварц». На предприятиях холдинга работают 4,5 тысячи человек.

Экспорт составляет 80 % доходов предприятия. Кухонная техника Gefest занимает 46 % рынка газовых плит в России, экспортируется и в другие страны — бывшие республики СССР.

Примечания

Дополнительная литература 
 Брестгазоаппарат// Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Т. 1. Брестская область : в 2 кн. Минск, 2009. Кн. 1. С. 137.
 Брестгазоаппарат // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 7т.]. Минск, 2006. Т. 2. С.505
 Беларуска-расійскае сумеснае ААТ «Брэстгазаапарат» // Памяць : Брэст: гісторыка-дакументальная хроніка : у 2 кн. Мінск, 2001. Кн. 2. С. 489—492.
 Брестский завод газовой аппаратуры. Минск, 1989. 24 с.

Ссылки 
 Официальный сайт

Предприятия Бреста
Предприятия Белоруссии по производству бытовой техники
Предприятия машиностроительной промышленности СССР
Компании Бреста
Торговые марки Белоруссии
Производители газовой аппаратуры